Nationella Damhockeyligan 2022/2023 är ligaorganisationen för Sveriges näst högsta liga i ishockey för damer och består av fyra regionala grundserier som kallas Damettan, två slutspelsserier med namnet Damhockeyallsvenskan samt Playoff. Totalt deltog 24 lag. Mest uppmärksammade blev Frölunda HC:s storsatsning som med tiden siktar på att nå högsta serien. Damettan administreras lokalt inom Svenska Ishockeyförbundet och kan därför ha olika upplägg och regler i olika regioner medan damhockeyallsvenskan administreras av Svenska Ishockeyförbundet.

Deltagande lag
I Göteborg har Frölunda HC dragit igång en storsatsning med ett damlag som siktar på SDHL med tiden.  Sedan förra säsongen hade Trollhättefallens HC meddelat att man lägger ner sin verksamhet och flyttar organisationen till Vänersborgs HC som tar över platsen i Dametta Södra. I östra serien hade Kallhälls IF beslutat sig för att spela i division 2 om det blir en sådan serie, alternativt att spela rekreationshockey. I norr hade Timrå och Sundsvall byggt upp ett damlag tillsammans och efter ett år i division 2 anmälde man även ett lag till Damettan.

Damettan
Damettan spelades mellan den 18 september 2022 och 29 januari 2023. Varje region av Svenska Ishockeyförbundet hade till uppgift att ta fram två lag att spela i dahockeyallsvenskan. Dessutom vaskade man fram lag till förkval till Playoff. Serierna organiserades lokalt och hade lite olika upplägg i de olika regionerna. I den östra serien spelade man mellan 11 december och 29 januari en serie med de tre främsta lagen från grundserien. Den södra serien spelade en vårserie med de lag som inte gick till Damhockeyallsvenskan. Västra serien höll ett Play Off till Regionalt förkval. I västra regionen spelades även en kvalserie mellan sist placerade laget och två lag från Damtvåan. B-lag med A-lag från samma förening i SDHL och utländska lag (Hvidovre IK) kunde inte kvalificera sig till Damhockeyallsvenskan. Då Göteborgs HC hoppat av SDHL spelades denna säsong en kvalserie med tre lag. Två vinnare från NDHL samt lag 9 från SDHL deltog.

Damettan Norra

Damettan Västra

Play Off till Regionalt förkval
Playoff i region väst hölls mellan SHK HC och Mora IK. Mora vann med 2–0 i matcher (2–1, 3–1) och gick vidare till regionalt förkval.

Damettan Östra

Damettan Östra fortsättning

Damettan Östra topp 3
Södertälje och Hammarby till Damhockeyallsvenskan medan Haninge gick vidare till Regionalt förkval.

Damettan Södra

Damettan Södra vår
Troja vidare till regionalt förkval, då utländska lag inte fick delta i playoff.

Damhockeyallsvenskan 
Åtta lag (två från varje region) spelade Damhockeyallsvenskan 4 till 19 februari. Till skillnad från resten av NDHL administrerades damhockeyallsvenskan av Svenska Ishockeyförbundet på förbundsnivå. Den spelades i en i två serier Norra och Södra. De tre främsta lagen från varje serie kvalificerade sig till Playoff.

Damhockeyallsvenskan Norra

Damhockeyallsvenskan Södra

Regionalt förkval
Serien spelades av ett lag vardera från Damettan södra, västra respektive östra. De två främsta lagen i serien blev kvalificerade för Playoff.

Playoff

Frölunda och Skellefteå vidare till kvalserien.

Externa länkar
 NDHL

Referenser

2022/2023
Ishockeysäsongen 2022/2023
Sport i Sverige 2022
Sport i Sverige 2023